Michal Kempný (ur. 8 września 1990 w Hodonínie) – czeski hokeista, reprezentant Czech.

Kariera 
Po kilku sezonach spędzonych w ekstralidze czeskiej w kwietniu 2015 roku Michal Kempný przeniósł się do Awangardu Omsk z Kontynentalnej Hokejowej Ligi (KHL). 23 maja 2016 roku jako wolny agent podpisał roczny kontrakt z Chicago Blackhawks. W maju 2017 Blackhawks przedłużyli kontrakt z zawodnikiem o kolejny rok. 19 lutego 2018 drużyna z Chicago oddała Kempnego do Washington Capitals w zamian za wybór w trzeciej rundzie NHL Entry Draft 2018. W lipcu 2022 przeszedł do Seattle Kraken. W październiku 2022 został wystawiony przez klub na listę waivers.

Uczestniczył w turniejach mistrzostw świata 2016, 2017, Pucharu Świata 2016.

Statystyki

Sezon zasadniczy i play-off

Międzynarodowe

Sukcesy 
 Reprezentacyjne
  Brązowy medal mistrzostw świata: 2022

Przypisy 

Czescy hokeiści
Hokeiści Awangardu Omsk
Hokeiści Chicago Blackhawks
Hokeiści HC Kometa Brno
Hokeiści Slavii Praga
Hokeiści HK 36 Skalica
Hokeiści Seattle Kraken
Ludzie urodzeni w Hodonínie
Urodzeni w 1990